Сорочьи Кусты — деревня в Свердловском районе Орловской области России. Входит в состав Котовского сельского поселения.

География 
Уличная сеть представлена одним объектом: Вишнёвая улица. 

Географическое положение: в 6 километрах от районного центра — посёлка городского типа Змиёвка, в 44 километрах от областного центра — города Орла и в 358 километрах от столицы — Москвы.

Население

Примечания 

Населённые пункты Свердловского района (Орловская область)